Опека:

 Опека и попечительство
 Опека (компания)
 Опека (посёлок)
 Опекунство (фильм, 2017)

См. также 
Подопечная территория ООН